Radgrässläktet (Beckmannia) är ett släkte av gräs. Radgrässläktet ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs